LTAN steht für:
 Local Time of Ascending Node („Ortszeit des aufsteigenden Knotens“), Satellitenbahnparameter bei Störung der Rektaszension, siehe Satellitenbahnelement #Die Satellitenbahnelemente
 Flughafen Konya (ICAO-Code), türkischer Flughafen

Abkürzung